Начётничество может означать:

 Начётничество — в старообрядческой среде — начитанность, учёность, хорошее знание Священного Писания и Предания.

 Начётничество — догматические знания, основанные на механическом, некритическом усвоении прочитанного.